Trumpler ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Trumpler (1875–1955), deutscher Jurist, Syndikus und Hochschullehrer, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags
 Robert Julius Trumpler (1886–1956), US-amerikanischer Astronom Schweizer Herkunft
 Theodor Trumpler (1907–1992), deutscher Fußballspieler

Trumpler bezeichnet außerdem:
 Trumpler (Marskrater), ein Krater auf dem Mars
 Trumpler (Mondkrater), ein Krater auf dem Erdmond
 offene Sternhaufen nach R. J. Trumpler, etwa Trumpler 1, Trumpler 2 …

Siehe auch:
 Trampler
 Trümpler